9693 Bleeker, asteroide della fascia principale
 Pieter Bleeker, medico e ittiologo olandese. Medico militare in seno all'esercito olandese
 Bernhard Bleeker